Die Prva Liga RS 2020/21 war die insgesamt 26. Saison der Republika Srpska und die 19. als nur noch zweithöchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 8. August 2020 und endete am 26. Mai 2021.

Modus 
Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Liga auf 16 Vereine erweitert. Diese spielten im Laufe der Saison an 30 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga auf. Zusätzlich stieg der Zweitplatzierte auf, nachdem zwei Vereine aus der Premijer Liga keine Erstligalizenz bekamen. Der Tabellenletzte stieg ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 2020/21 soccerway.com
 Ergebnisse und Tabelle auf fsrs.org (serbisch)

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020/21